Алекса́ндр Петро́вич Знак (28 ноября 1970) — советский и белорусский футболист, защитник и полузащитник.

В 1988 году сыграл за минское «Динамо» на Кубке Федерации на стадии 1/4 финала, проведя полный матч против «Кайрата». Выступал в клубах Белоруссии (в высшем дивизионе Белоруссии сыграл 54 матча и забил 5 голов), России (астраханский «Волгарь-Газпром», ФК «Псков» и великолукскую «Энергию»). Завершал профессиональную карьеру в клубе латвийского чемпионата «Рига».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Футболисты России
Игроки ФК «Старые Дороги»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Заря» Языль
Игроки ФК «Осиповичи»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Машиностроитель» Псков
Игроки ФК «Луки-Энергия»
Игроки ФК «Рига» (1999)